Nobody Can Save Me — это песня американской рок-группы Linkin Park и первый трек с их седьмого студийного альбома One More Light. Песня знаменует собой перезагрузку в карьере группы. Группа считает, что «Nobody Can Save Me» - одна из основополагающих песен альбома, задающая настроение всей пластинке.

Информация о песне 
В написании песни принимал участие Джон Грин, вокалист английской группы "The Bonfires". Обе группы были в студии Larrabee в ноябре 2015 года. Через официальную страницу Linkin Park в Facebook велась прямая трансляция из этой студии, на которой Брэд Делсон, Джон Грин и Майк Шинода работали над текстами для новой песни.

Позже Майк Шинода отмечал, что Джон Грин и Честер действительно были хорошими друзьями, что помогло в создании песни.

Участники

Linkin Park
Честер Беннингтон – вокал
Роб Бурдон – ударные
Брэд Делсон – гитара
Джо Хан – программирование, семплер
Дэвид Фаррелл– бас
Майк Шинода – клавиши, бэк-вокал

Дополнительные музыканты
Джон Грин – дополнительная гитара, бэк-вокал, бас

Производство
Авторы: Майк Шинода, Брэд Делсон и Джон Грин
Продюсеры: Майк Шинода и Брэд Делсон
Дополнительный продюсер: Джон Грин
Постановка вокала: Эндрю Болуки
Музыка: Linkin Park
Вокал: Честер Беннингтон и Майк Шинода
Вокал Честера записан в The Pool Recording Studio, Лондон, Великобритания
Вокал Майка, записан в The Warehouse Studio, Ванкувер, Калифорния
Музыка записана в студии Larrabee, Северный Голливуд, Калифорния и Sphere Studios, Северный Голливуд, Калифорния
Звукорежиссёры: Итан Мэйтс, Майк Шинода и Джош Ньюэлл
Ассистент звукорежиссёра: Алехандро Байма
Студия B, ассистент звукорежиссёра: Уоррен Уиллис
Сведено Сербаном Гена в Mixstar Studios, Вирджиния-Бич, Вирджиния

Релиз и продвижение
Песня была выпущена с их седьмого студийного альбома, One More Light. В цифровом виде стала доступна 18 мая 2017 года. По состоянию на 20 августа 2018 года видео с песней набрало почти 30 миллионов просмотров.

Чарты

Примечания

Ссылки
 

Песни Linkin Park
Синглы Linkin Park
Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Синглы Warner Bros. Records